Velez Rubio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Velez Rubio (ort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Velez Rubio (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar